Флаг муниципального образования городское поселение Новоаганск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 4 февраля 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6766.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из равных горизонтальных полос зелёной и голубой, и несущее в середине фигуры из герба поселения, выполненные белыми, серыми, жёлтыми, оранжевыми и чёрными цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом лазурью и зеленью поле золотой безант, обременённый вписанным опрокинутым серебряным остриём с чёрной каймой, в котором — два чёрных, узких стропила, одно в другом, подобных кайме; безант сопровождён (вплотную к нему) восемью, соединёнными в кольцо, сходящимися фигурами, каждая из которых составлена из трёх стропил, соединённых в стропило».

Символика 
Флаг отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции и особенности.

Чёрные стропила, заполненные серебром — аллегория нефтяных и газовых месторождений. Три стропила символизируют три основных предприятия поселения: Аганскую нефтегазоразведочную экспедицию, благодаря которой посёлок возник и развивался, «Аган-Бурение» — градообразующее предприятие и ОАО МПК «Аганнефтегазгеология».

Чёрные стропила на фоне золотого круга — безанта — аллегория «чёрного золота» — нефти, от добычи которой зависит благосостояние поселения.

Золотое солнце с лучами в виде национального узора «оленьи рога» символизирует расположение поселения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, а также образно показывает красоту и благоустроенность поселения. Расположение лучей солнца соприкасающихся друг с другом — символ дружбы и взаимопомощи жителей поселения.

Голубая полоса символизирует реку Аган, давшую имя поселению, отображённого на полотнище зелёной полосой.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения,

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Примечания